Příjmení Černohouz nebo Černohous (Czernohous) nosí více různých osobností:

 Alan Černohous (* 1967) – český básník, písničkář, cestovatel a překladatel
 František Černohouz – více různých osobností
 Jan Nepomuk Černohouz (1836–1919) – český římskokatolický kněz a spisovatel
 Milan Černohouz (1943-2020) – český zpěvák a podnikatel
 Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (* 1651–1708) – německý přírodovědec, matematik a filosof

Černohous 
 Pavel Černohous – český právník
 podobné jméno

Czernohous 
 Marlon Czernohous (* 1989) – německý hokejista

Česká příjmení